Das Herreneinzel der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Novak Đoković. Er erreichte erneut das Finale, verlor dort jedoch in vier Sätzen gegen Stan Wawrinka. Für Wawrinka war es der erste Triumph bei den US Open und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2016 fand für die Herren vom 23. bis zum 26. August 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel
2016